Musica minimalista (Minimal music) – genere musicale
Minimal techno – sottogenere della musica techno
Minimal – singolo dei Pet Shop Boys del 2006
Minimal art – tendenza artistica